Hunters & Collectors — австралийская рок-группа, образованная в Мельбурне в 1981 году вокалистом, гитаристом и автором Марком Сеймуром () и исполнявшая смесь паб-рока, арт-фанка и краутрока. Само своё название Hunters & Collectors заимствовали у одноименной песни Can (из альбома Landed 1975 года). Два первых альбома группы записал продюсер Конни Планк.

В первом составе с Сеймуром также играли Джон Арчер (, бас-гитара), Дуг Фальконер (, ударные), Джек Ховард (, клавишные и духовые), Джереми Смит (, валторна, гитара и клавишные), Майкл Уотерс (, тромбон, клавишные). В 1988 году к Hunters & Collectors присоединился гитарист Барри Палмер (), остававшийся постоянным участником группы вплоть до её распада в 1998 году.

В австралийский Top 10 входили альбомы Hunters & Collectors Human Frailty (1986), Ghost Nation (1989), Cut (1992) и Demon Flower (1994), а также синглы: «Throw Your Arms Around Me», «Talking to a Stranger», «Holy Grail», «True Tears of Joy» и «Say Goodbye». H&C, кроме того, зарекомендовали себя одной из лучших концертных групп страны.

В мае 2001 года APRA (Australasian Performing Right Association) составила список 30 лучших австралийских песен всех времен, включив туда «Throw Your Arms Around Me» (песню, исполнявшуюся, в частности, Crowded House и Pearl Jam). 14 июля 2005 года Hunters & Collectors были введены в Зал славы Австралийской звукозаписывающей ассоциации (ARIA).

Дискография

Альбомы 
 Hunters and Collectors (1982) AUS #21
 The Fireman’s Curse (1983) AUS #77
 Jaws of Life (1984) AUS #89
 Human Frailty (1986) AUS #10
 What’s a Few Men? (1987) AUS #16
 Fate (1991)
 Ghost Nation (1989) AUS #10
 Cut (1992) AUS #6
 Demon Flower (1994) AUS #2, NZ #9
 Juggernaut (1998) AUS #36, NZ #48

EPs 
 World of Stone (1982) AUS #50
 Payload (1982)
 Living Daylight (1987) AUS #41

Концертные альбомы 
 The Way to Go Out (CD, 1985) AUS #76
 Living … In Large Rooms and Lounges (1995) AUS #45
 Under One Roof (live) (1998)

Сборники 
 Natural Selection (CD, 2CD, DVD) (2003) AUS #40
 Mutations (CD) (2005)
 Horn Of Plenty (бокс-сет: 14 CDs + 2 DVDs), 2008

Примечания

Ссылки 
 Oфициальный веб-сайт
 
 Hunters & Collectors , Billboard
 www.markseymour.com.au Сайт Марка Сеймура

Рок-группы Австралии
Группы новой волны из Австралии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1998 году